Det uofficielle danmarksmesterskab i indendørs fodbold 2009 eller Oddset Cup 2009 afholdtes søndag d. 11. januar 2009 i Brøndby Hallen. Turneringen bestod af i alt 26 kampe og blev vundet af Vejle BK. Præmien til vinderen var på 100.000 kr.

Puljer 
De 2 bedste hold i hver gruppe gik videre. Derudover gik de 2 tredjepladser med flest point i deres gruppe også videre.

Pulje A

Pulje B

Pulje C

Slutspil

Overblik 

Fodbold i 2009
Fodboldsportskonkurrencer i Danmark
Indendørs fodbold